A Jalovec településnév jelentései:

Jalóc szlovákiai község szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban
Parlag szlovákiai község szlovák neve a Privigyei járásban
 Jalovec hegy a Júliai-Alpokban